Madaus steht für:
 Madaus, deutsches Pharmaunternehmen

Madaus ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Madaus, deutscher Industrieller (Mitinhaber des Pharmaunternehmens Madaus)
 Bärbel Madaus, Ehename der ehemaligen deutschen Kanutin Bärbel Köster (* 1957), vierfache Weltmeisterin und Olympiateilnehmerin
 Christian Madaus (1928–2015), deutscher Heimatkundler, Publizist und Redakteur
 Friedemund Madaus (1894–1967), deutscher Industrieller (Gründer und Mitinhaber des Pharmaunternehmens Madaus)
 George F. Madaus (1934–2016), US-amerikanischer Erziehungswissenschaftler
 Gerhard Madaus (1890–1942), deutscher Mediziner und Industrieller (Gründer und Mitinhaber des Pharmaunternehmens Madaus)
 Hans Madaus (1896–1959), deutscher Industrieller (Gründer und Mitinhaber des Pharmaunternehmens Madaus)
 John-Werner Madaus (1928–2022), deutscher Jurist und Industrieller (Mitinhaber des Pharmaunternehmens Madaus)
 Magdalene Madaus (1857–1925), deutsche Heilpraktikerin und Herstellerin von Komplexmitteln, Mutter der Madaus-Gründer
 Rolf Madaus (1921–2011), deutscher Mediziner und Industrieller (Mitinhaber des Pharmaunternehmens Madaus)
 Stephan Madaus (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer
 Tilman Madaus (* 1962), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Udo Madaus (1924–2018), deutscher Jurist und Industrieller (Mitinhaber des Pharmaunternehmens Madaus)

Siehe auch:
 Mardaus